Primera República Espanyola (febrer 1873 – gener 1874), període en la història d'Espanya en el qual l'elecció tant del cap d'estat com del cap de govern era democràtica.
 Segona República Espanyola (1931–1939)